Cassagnes (Lot)
 Cassagnes (Pyrénées-Orientales)
ook:
Cassagnes-Bégonhès, Aveyron
Cassagne,  Haute-Garonne